Belfast Brigade fait référence à : 
 Belfast Brigade, une chanson traditionnelle irlandaise ; 
 la brigade de Belfast, division de l'IRA créée en 1921 ;
 la brigade de Belfast, division de l'IRA provisoire créée en 1969.